Marquesado de San Miguel puede referirse a:

 El Marquesado de San Miguel, título pontificio otorgado en 1916, por el papa Benedicto XV, a favor de Justo San Miguel y de la Gándara.
 El Marquesado de San Miguel de Aguayo, título español otorgado en 1682, por el rey Carlos II, a favor de Agustín de Echeverz y Subiza. 
 El Marquesado de San Miguel de Bejucal, título español otorgado en 1864, por la reina Isabel II, a favor de Miguel de Cárdenas y Chaves.
 El Marquesado de San Miguel de Grox, título español otorgado en 1700, por el rey Carlos II, a favor de Juan Zapata de Deza y Osorio.
 El Marquesado de San Miguel das Penas y la Mota, título español otorgado 1719, por el rey Felipe V, a favor de Constanza Arias y Ozores.
 El Marquesado de San Miguel de la Vega, título español otorgado en 1706, por el rey Felipe V, a favor de Baltasar-Carlos Pérez de Vivero y de la Vega.
 El Marquesado del Dragón de San Miguel de Híjar, título español otorgado en 1646, por el rey Felipe IV, a favor de Antonio de Mendoza e Híjar Robles.

Tampoco debe confundirse con:
 El Ducado de San Miguel, creado como título de Sicilia en 1625 por Felipe IV, y rehabiliado como título español en 1956.
 El Condado de San Miguel título creado por el pretendiente carlista Carlos VII en 1876, y reconocido como título del reino por el Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde en 1952.
 El Vizcondado de San Miguel, otorgado con carácter de vizcondado previo en varias ocasiones.
 La Baronía de San Miguel de la Atalaya, título español otorgado en 1778, por Carlos III, a favor de José de Guzmán y Meléndez.